Eatonville ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Eatonville (Florida)
 Eatonville (Mississippi)
 Eatonville (New York)
 Eatonville (Pennsylvania)
 Eatonville (Washington)

in Kanada:
 Eatonville (Nova Scotia)
 Eatonville (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eatonville Historic District, in Eatonville, Florida, ID-Nr. 97001214